Соревнования по гребному слалому среди каноэ-двоек у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 и 11 августа на олимпийском слаломном стадионе. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 12 стран. Действующими олимпийскими чемпионами в данной дисциплине являлись британские гребцы Тимоти Бейли и Этьен Стотт, но они не выступали в Рио-де-Жанейро. Тимоти Бейли завершил спортивную карьеру в 2013 году, а Этьен Стотт пытался отобраться на Игры 2016 года в паре с Марком Проктором, но не смог преодолеть национальный отбор, уступив место в сборной серебряным призёрам Лондона Дэвиду Флоренсу и Ричарду Хаунслоу.

Олимпийскими чемпионами 2016 года стали братья Ладислав и Петер Шкантары из Словакии. Это четвёртая победа для словацких слаломистов за последние 5 Игр. Ранее в период с 2000 по 2008 год чемпионами становились Павол Гохшорнер и Петер Гохшорнер. Серебряными призёрами во второй раз подряд стали Дэвид Флоренс и Ричард Хаунслоу, причём для Флоренса эта медаль стала уже третьей олимпийской наградой. В 2008 году Дэвид стал вторым в одиночках. Бронзу выиграли французы Готье Клаусс и Маттьё Пеше.

На Играх 2016 года заезды каноэ-двоек в рамках Олимпийских игр проводились в последний раз. Начиная с Игр в Токио их заменили на соревнования в каноэ-одиночках среди женщин.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, но в зачёт шёл результат только лучшей из них. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмены получали за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равняется одной секунде. В полуфинал проходили 11 двоек.

Полуфинал 
В полуфинале спортсмены выполняли по одной попытке. В финал проходили 10 двоек с наименьшим итоговым результатом.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) 
 Результаты  на сайте Sports-reference.com